Lenny (filme) — produção de 1974 com Dustin Hoffman
Lenny (telessérie) — exibida nos anos 1990
Lenny (futebolista) — brasileiro, jogou no Fluminense e Palmeiras

Desambiguações de antropônimos